Kornella ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Kornella (1867–1934), polnischer Ingenieur
 Helena Kornella (1897–1992), polnische Urologin
 Michał Kornella (1862–1911), polnischer Ingenieur